Вапиров — фамилия; имеет женскую форму Вапирова.
 Вапиров, Анатолий Петрович (род. 1947) — советский и болгарский тенор- и сопрано-саксофонист, кларнетист, композитор.
 Вапиров, Владимир Васильевич (род. 1958) — российский учёный-химик.